Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (1799-1872), een Nederlands politicus, onder andere Commissaris van de Koningin van Drenthe
 Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (1818-1905), een Nederlands politicus, onder andere Commissaris van de Koningin van Utrecht
 Mr. Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (1889-1972), voorzitter van de Hoge Raad van Adel